Буазза — фамилия.
 Буазза, Амер (род. 1985) — алжирский футболист, левый полузащитник парижского клуба «Ред Стар».
 Буазза, Бешир (1908—1944) — французский борец, призёр чемпионата Европы.
 Буазза, Хафид (1970—2021) — нидерландский писатель марокканского происхождения.